Pitirim est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Pitirim est un prénom masculin peu usité en Occident. 

Pitirim peut aussi être un patronyme.

Saints chrétiens
 Pitirim de Perm († 1456), évêque de Perm ; célébré le 19 août.
 Pitirim de Tambov († 1698), originaire de Smolensk, évêque de Tambov en Russie ; célébré le 28 juillet.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme
 Pitirim Sorokin (°1889 - +1968), sociologue russe. 
 Pitirim ( - 1673), patriarche de Moscou du .

Références